Il y a eu plusieurs Alexis dans la famille Mousélé :
 Alexis Mousélé, général byzantin en 790,
 Alexis Mousélé, césar de l'empire byzantin de 837 à 839,
 Alexis Mouselé, drongaire en 912.